Гудово:

Россия 
 Гудово — село в Брянской области.
 Гудово — село в Липецкой области.
 Гудово — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Даниловского сельского поселения.
 Гудово — деревня в Псковской области, Островского района
 Гудово — деревня в Псковской области, Порховского района

Украина 
 Гудово — село в Сумской области